Een verkeersweg:
 N574 (België)
 N574 (Frankrijk)
 N574 (Nederland), zie Provinciale weg 574

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing